Dämmrich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Dämmrich, deutscher Schauspieler
 Jörg Dämmrich (1962–2019), deutscher Fußballspieler
 Klaus Dämmrich (1932–2008), deutscher Veterinärmediziner
 Uschi Dämmrich von Luttitz (* vor 1986), deutsche Fernsehmoderatorin

Siehe auch:

 Reni Dammrich (* 1962), deutsche Schriftstellerin